De Nederlandse kampioenschappen sprint 2002 werden op 5 en 6 januari 2002 gehouden in Groningen op schaatsbaan Kardinge.

Eerste run

500 meter

1000 meter

Tweede run

500 meter

1000 meter

Eindklassement

2002
Langebaanschaatsen in 2002
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaatsen in Groningen (provincie)